Моли:
 Моли — нетаксономическая группа мелких насекомых из отряда чешуекрылых.
 Моли — волшебная трава из «Одиссеи» Гомера.